Флаг Ланкашира является флагом исторического графства Ланкашир.

Алая роза Ланкастеров — символ Дома Ланкастеров. Увековеченный в стихе «В битве за голову Англии / Йорк был белым, Ланкастер красным» (имеется ввиду Война роз XV века). Неофициальный флаг Ланкашира (красная роза на белом поле) никогда не был зарегистрирован. Когда была предпринята попытка зарегистрировать его в институте флагов, выяснилось, что этот флаг уже был зарегистрирован в городе Монтроз несколько сотен лет назад в лионском офисе. Поскольку Институт флага не может зарегистрировать два флага одного и того же дизайна в Соединённом Королевстве, официальный флаг Ланкашира был зарегистрирован — в 2008 году — как красная роза на золотом поле. Фон был выбран, так как он, наряду с красным, является окраской цветов округа.

Флаг был создан «Friends of Real Lancashire», группой влияния, связанной с Ассоциацией британских графств, призывающей к более широкому признанию исторических границ Ланкашира в Англии. Его председателем является Филипп Уолш.

В 2010 году флаги всех английских графств были вывешены за пределами департамента, чтобы отметить важные места, которые имеют важное значение в культурном наследии страны.

Ряд других флагов также был подняты над зданиями, чтобы отметить национальные дни, такие как флаг Красного прапорщика в День торгового флота, флаг Вооружённых сил в День вооружённых сил и флаг Фолклендских островов, чтобы отметить День независимости островов.

Дизайн флага 
Цвета Pantone для флага: желтый (116), красный (485), темно-красный (201) и зелёный (354).

Примечания

Ссылки 
 https://www.gov.uk/government/news/lancashire-flag-flying-high-above-whitehall
 https://www.lep.co.uk/news/Lancashire-flag-is-all-yellow.4333614.jp Lancashire Evening Post: Lancashire flag is all yellow
 http://www.flaginstitute.org/wp/flags/Lancashire/. The Flag Institute. Retrieved 24 August 2015.

Ланкашир
Флаг
Англия
Ланкашир